Morina steht für:

 Morina (Albanien), ein Ort in Albanien
 Morina (Kosovo), ein Ort im Kosovo
 Qafa e Morinës, ein Pass an der Grenze zwischen Albanien und Kosovo
 eine Pflanzengattung Morina (Gattung) innerhalb der Familie der Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)

Morina ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Morina (* 1976), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Dardan Morina (* 1990), deutscher Kickboxer
 Fitim Morina (* 1991), isländischer Fußballspieler
 Geldona Morina (* 1993), kosovarische Fußballspielerin
 Ismail Morina (* 1990), kosovarischer Fußballspieler
 Mario Morina (* 1992), albanischer Fußballspieler
 Visar Morina (* 1979), kosovarischer Filmregisseur und Drehbuchautor